Fountain City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Fountain City (Indiana)
Fountain City (Wisconsin)